Bengt Sjöberg kan syfta på:

 Bengt Sjöberg (1924–1969), apotekare.
 Bengt Sjöberg (1925–2010), militär.
 Bengt Sjöberg (1949–2017), affärsman, instiftare av Sjöbergpriset.